

Sigle
 Youth Olympic Games – giochi olimpici giovanili

Codici 
 YOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ogoki (Canada)
 YOG – codice vettore ICAO di Central Aviation
 yog – codice ISO 639-3 della lingua yogad